Тимиря́зев — русская фамилия. Известные носители:
 
 Тимирязев, Богдан Афанасьевич — воевода XVII века.
 
 Тимирязев, Владимир Анатольевич (род. 1938) — учёный в области технологии машиностроения.
 Тимирязев, Дмитрий Аркадьевич (1837—1903) — статистик и химик.
 
 Тимирязев, Климент Аркадьевич (1843—1920) — российский биолог.
 Тимирязев, Николай Аркадьевич (1835—1906) — генерал русской армии.
  Псевдоним 
 Борис Темирязев — псевдоним Ю. П. Анненкова.

 Населённые пункты 
 Тимирязев — посёлок Задонском районе Липецкой области.
 Тимирязев — посёлок в Узбекистане.

 Другое 
 Тимирязев — лунный кратер.

 См. также 
 Академик Тимирязев
Улица Тимирязева
Тимирязевский
 Государственный биологический музей им. К. А. Тимирязева
 Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева
Тимирязевское
Тимирязево